Italiens landslag i ishockey kan vara:

Italiens damlandslag i ishockey
Italiens herrlandslag i ishockey